ACP может означать:
 Automatic сolt pistol — разновидность оружейного патрона
 Ацилпереносящий белок () — один из белков комплекса синтаз жирных кислот и поликетидов